Круазі́-сюр-Ер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на захід від Парижа, 50 км на південь від Руана, 15 км на схід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 95 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 228,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Круазі-сюр-Ер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Круазі-сюр-Ер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер